Раджшахи — топоним.

 Раджшахи — один из крупнейших городов Бангладеш.
 Раджшахи — область Бангладеш, расположенная на северо-западе государства.
 Раджшахи — округ на северо-западе Бангладеш. Входит в состав одноимённой области.